Miejscowości w USA:
 Ogema – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Becker
 Ogema – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Price
 Ogema – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin, w hrabstwie Price

Gminy w USA:
 Ogema (ang. Ogema Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Pine
 Ogema (ang. Ogema Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Price